

Astronomia
 3101 Goldberger – asteroide della fascia principale

Persone
 Andreas Goldberger – ex saltatore con gli sci austriaco
 Marvin Leonard Goldberger – fisico statunitense
 Nicolae Goldberger – politico rumeno
 Willy Goldberger – direttore della fotografia e cameraman tedesco